Peter Clemens Frans Jozef Anton (Portugees: Dom Pedro III de Portugal) (Lissabon, 5 juli 1717 - Ajuda, 25 mei 1786) was als gemaal van koningin Maria I koning van Portugal. Hij was de vierde zoon van Johan V en Maria Anna van Oostenrijk, dochter van keizer Leopold I.

Na Johans dood kwam Peters oudere broer Jozef I op de troon. Omdat deze geen mannelijke nakomelingen had, kwam hij voor de keuze te staan ofwel de successieregels zodanig te veranderen dat zijn dochter Maria hem kon opvolgen, ofwel aan successie in mannelijke lijn vast te houden, in welk geval Peter koning zou worden. Hij sloeg twee vliegen in één klap door zijn dochter voor de troon in aanmerking te doen komen, maar haar aan zijn broer uit te huwelijken.

Peter trad aldus in 1760 in het huwelijk met zijn nicht en na Jozefs dood op 24 februari 1777 bestegen zij gezamenlijk de troon als Dom Pedro III en Dona Maria I. Hij was als koning onbeduidend en liet de regeringszaken grotendeels aan zijn vrouw over. Zijn tijd bracht hij vooral door met jagen en het beoefenen van religie. Hij stierf op 25 mei 1786.

Kinderen 
Uit zijn huwelijk met Maria werden de volgende kinderen geboren:

 Jozef Frans (1761-1788), hertog van Bragança, gehuwd met zijn tante Benedicta van Portugal, dochter van Jozef I
 Jozef Johan (1763-1763)
 Johan VI (1767-1826)
 Maria Anna (1768-1788), gehuwd met Gabriël van Spanje, jongere zoon van Karel III
 Maria Clementine (1774-1776)
 Maria Isabella (1776-1777)

Voorouders

Koning van Portugal
Huis Bragança
Portugal, P